Сен-Лезе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 60 км на схід від Нанта, 30 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Лезен, Шанзо, Ла-Шапель-Русслен, Шеміє-Меле, Коссе-д'Анжу, Валанжу, Ла-Жумельєр, Неві-ан-Мож, Сент-Кристін, Сен-Жорж-де-Гард, Ла-Саль-де-Віє i Ла-Турландрі було об'єднано в новий муніципалітет Шеміє-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 297 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 780,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Лезен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Лезен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лезен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара